Борисовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Борисовское сельское поселение — в составе Волоконовского района

Вологодская область 
 Борисовское сельское поселение — в составе Бабаевского района
 Борисовское сельское поселение — с 2006 по 2009 существовало в составе Вологодского района. Вошло в состав Кубенского сельского поселения.
 Борисовское сельское поселение — в составе Чагодощенского района

Кемеровская область 
 Борисовское сельское поселение — в составе Крапивинского района

Липецкая область 
 Борисовское сельское поселение — в составе Добровского района

Московская область 
 Борисовское сельское поселение — в Можайском районе

Новгородская область 
 Борисовское сельское поселение — упразднённое, до 2010 года в составе Старорусского района

Омская область 
 Борисовское сельское поселение — в составе Шербакульского района

Рязанская область 
 Борисовское сельское поселение — в составе Александро-Невского района

Тверская область 
 Борисовское сельское поселение — в составе Вышневолоцкого района

Челябинская область 
 Борисовское сельское поселение — в составе Пластовского района